Thomasturm steht für:
 Thomasturm (Basel)
 Thomasturm (Rothenburg ob der Tauber)